Berget kan avse

 Berget (franska revolutionen) – en politisk gruppering
 Berget (retreatgård)  – en gård i Rättvik i Dalarna
 Berget (opera) – av Kjell Perder
 Berget, Malax – en ö i Österbotten
 Gårda och Berget – en småort i Mölndals kommun

Personer
 Jo Inge Berget (1990–), en norsk fotbollsspelare

Se även 
 Berg